A Full disclosure kifejezés a következőkre utalhat:

 teljes közzététel, az informatikai biztonság területén
 Full disclosure, egy levelezőlista, ami a teljes közzététellel foglalkozik
 full disclosure: az újságíró nyíltan jelzi érintettségét a témában, amivel foglalkozni kíván, pl. ha ismeri az interjúalanyt
 teljes bemutatás a számvitelben (pl. US GAAP)
 teljes feltárás elve a gazdaságtanban: a minőségi áru eladójának megéri nyilvánosságra hozni az áru minőségével kapcsolatos adatokat
 Full Disclosure, egy thriller címe